L'arrêt sur image est une technique cinématographique.

Ce nom peut aussi désigner :
 Arrêt sur image est un album de Bernard Lavilliers paru en 2001.
 Arrêt sur images est une émission télévisée diffusée sur France 5 de 1995 à 2007, puis un site web d'analyse et de critique des médias.